Lyngøya peut désigner :
 Lyngøya, une île norvégienne située dans la commune de Bømlo ;
 Lyngøya, une île norvégienne située dans la commune de Sør-Varanger.
 Lyngøya, une petite île norvégienne située dans la commune de Tvedestrand.